CIS puede hacer referencia a:

 Comodo Internet Security
 CompuServe Information Service, un servicio en línea de Estados Unidos.
 Centro de Investigaciones Sociológicas, de España.
 Comunidad de Estados Independientes (en inglés Commonwealth of Independent States)
 Selección de fútbol de la Comunidad de Estados Independientes, abreviada como CIS en el fútbol.
 Copa de la CIS
 Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, abreviada como CIS, agencia de gobierno de Estados Unidos.
 Carcinoma in situ, grupo de células anormales que podrían ser cáncer.
 Cisalpino, compañía italo-suiza de ferrocarriles.
 Aeropuerto de Isla del lado, código IATA CIS.